

Religion
«  ! » est une interjection religieuse populaire en langue anglaise.

Chansons
My Sweet Lord est une chanson de George Harrison enregistrée en 1970.
My Sweet Lord est une chanson enregistrée par The Chiffons.
My Sweet Lord est une chanson de Vicky Leandros.
My Sweet Lord est une chanson de Stacey Q dans l'album Boomerang.
My Sweet Lord est une chanson de Nina Simone dans Back to Mine.
My Sweet Lord est une chanson de Marcia Hones enregistrée dans The Spirit of Christmas 1994.
My Sweet Lord est une chanson enregistrée en 1971 par Edwin Starr.

Autres
My Sweet Lord est une nouvelle littéraire de Victor Milán dans l'anthologie Marked Cards de la série Wild Cards.
My Sweet Lord est une statue controversée de Jésus en chocolat de Cosimo Cavallaro.